Дудрово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Киснемского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Киснемский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 26,5 км, до центра муниципального образования села Троицкое — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Аксентьево, Ляпино, Монастырская, Москвино, Рогалево, Сидорово, Тарасьево, Троицкое.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района